Belles on Their Toes est le titre original anglais de :
, roman développant la suite de Treize à la douzaine paru en 1950 aux États-Unis, et édité en France dès 1951.
Six filles cherchent un mari, (Belles on their Toes) est un film américain d'Henry Levin, réalisé en 1952, inspiré du roman.